Вулиця Євгена Плужника у місті Київ
 Вулиця Плужника у місті Львів
 Вулиця Євгена Плужника у місті Рівне
 Вулиця Євгена Плужника у місті Харків
 Вулиця Євгена Плужника у місті Хмельницький